Ahuacatlán ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

 Municipio Ahuacatlán (Nayarit)
 Municipio Ahuacatlán (Puebla)